Филькина Виска — река в России, течёт по территории Лешуконского района и Мезенского района Архангельской области. Устье реки находится в 22 км по левому берегу реки Большой Цемы. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от водомерного поста деревни Малонисогорская и до устья. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000212103000049668.

Примечания 

Бассейн Цемы (притока Пёзы)
Реки Мезенского района
Реки Лешуконского района